Levan ist der Name folgender Orte:

 Levan (Albanien), Ort im Qark Fier, Albanien
 Levan (Schottland), Ort in Inverclyde, Schottland
 Levan (Utah), Ort in Utah, Vereinigte Staaten

Levan ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Levan (1905–1998), schwedischer Botaniker und Genetiker
 Larry Levan (eigentlich Lawrence Philpot; 1954–1992), US-amerikanischer DJ und Musikproduzent

Levan steht für:
 Levane, Polysaccharide

Siehe auch:
 Lewan